Menoetius – księżyc planetoidy 617 Patroclus
 Menoetius (Menojtios, gr. Menoitios) – w mitologii greckiej jeden z tytanów
 Menoetius (Menojtios, gr. Menoitios) – w mitologii greckiej syn Aktora, ojciec Patroklosa

bg:Менетей
ca:Meneci
de:Menoetius
el:Μενοίτιος
en:Menoetius
es:Menecio
fr:Ménétios
it:Menezio
lt:Menotėjas
nl:Menoetius
ru:Менетий